Verri ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Verri (1741–1816), italienischer Autor, Bruder des  Pietro Verri
 Francesco Verri (1885–1945), italienischer Radrennfahrer
 Orlando Verri (1923–1999), argentinischer Tangosänger
 Pietro Verri (1728–1797), italienischer Gelehrter